Бахчисара́й:

 Бахчисарай — город в Крыму, центр Бахчисарайского района.
 Бахчисарай — муниципальное образование (городское поселение) в Бахчисарайском районе Крыма.
 Бахчисарай — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Бахчисарай — ландшафтно-рекреационный парк в Крыму.
 Бахчисарай — станция Крымских железных дорог.
 Бахчисарай — футбольный клуб из одноименного города в Крыму.

См. также 
 Бахчесарай — город и район в Турции.
 Бакчасарай